Młodzieżowe Indywidualne Mistrzostwa Polski na Żużlu 1991 – zawody żużlowe, mające na celu wyłonienie medalistów młodzieżowych indywidualnych mistrzostw Polski w sezonie 1991. Rozegrano dwa turnieje półfinałowe oraz finał, w którym zwyciężył Tomasz Gollob.

Finał 
 Toruń, 5 września 1991
 Sędzia: Stanisław Pieńkowski

Bibliografia 
 

1991
1991 w sporcie żużlowym
1991 w polskim sporcie